Далгрен има више значења:
 Далгрен (Вирџинија)
 Далгрен (Илиноис)